Катазаха има више значења:

 Општина Катазаха (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Катазаха (Катазаха, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику